Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu 1981 – zawody żużlowe zorganizowane przez Polski Związek Motorowy w celu wyłonienia medalistów indywidualnych mistrzostw Polski w sezonie 1981. Rozegrano cztery turnieje ćwierćfinałowe, dwa półfinały oraz finał, w którym zwyciężył Roman Jankowski.

Ćwierćfinały

Ostrów Wielkopolski (1) 
 Ostrów Wielkopolski, 
 Sędzia: Tadeusz Skiba

Świętochłowice (2) 
 Świętochłowice, 
 Sędzia: Andrzej Grodzki

Poznań (3) 
 Poznań, 
 Sędzia: Edward Kozioł

Grudziądz (4) 
 Grudziądz, 
 Sędzia: Roman Cheładze

Półfinały

Gniezno (1) 
 Gniezno, 
 Sędzia: Stanisław Skowron

Gdańsk (2) 
 Gdańsk, 
 Sędzia: Tadeusz Skiba

Finał 
 Leszno, 
 Sędzia: Lechosław Bartnicki

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

1981
1981 w sporcie żużlowym
1981 w polskim sporcie